Ре́джинальд Нобл (): Нобл, Рег (1895—1962) — канадский хоккеист.
 Нобл, Реджи (более известный под псевдонимом Redman; род. 1970) — американский рэп-исполнитель, диджей, продюсер и актёр.